Pennisetum clandestinum, le kikuyu, est une espèce de plante de la famille des Poaceae (Graminées). Originaire d'Afrique centrale, elle est très utilisée comme gazon dans la région méditerranéenne.

Utilisation comme gazon

Avantages 
Il s'adapte aussi très bien en bordure de mer et supporte une ambiance saline.

C'est une herbe pourvue de puissants rhizomes qui forme un tapis doux et vert. Apparenté au chiendent, il ne pousse que dans les régions où la température estivale est élevée.

Inconvénients 
Cette graminée n'est pas sans inconvénient :
 la pousse est lente la première année, ce qui favorise le développement des mauvaises herbes, mais une fois installée, elle monopolise la totalité du terrain et devient envahissante. Le kikuyu peut être mélangé avec des graines de fétuques demi-traçante pour une implantation plus rapide.
Sa dormance hivernale lui donne une apparence de paille séchée (jaunit l'hiver).
 Ne supporte pas les tontes trop rases ou fréquentes
 Le feuillage est très grossier
 Elle peut devenir envahissante quand elle se plait sur un terrain.

Synonyme 
 Kikuyuochloa clandestina (Hochst. ex Chiov.) H.Scholz

Liens externes 
 
 
 
 
 
 
 

Panicoideae
Espèce de Poaceae (nom scientifique)
Graminée à gazon